Московка Володимир Павлович (1967—2014) — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Московка Володимир Миколайович (1950) — український діяч, інженер з інструменту Харківського дослідно-експериментального заводу «Індекс», народний депутат України 1-го скликання.

Московка — присілок, Гагарінський район, Смоленська область
 Московка — присілок, Сорокинський район, Тюменська область
 Московка — селище, Тісульський округ, Кемеровська область
 Московка — село, Торбеєвський район, Мордовія
 Московка — присілок, Упоровський район, Тюменська область
 Московка — селище, Хабарський район, Алтайський край

Московка — село, Запорізька область, Запорізький район
 Московка — село, Харківська область, Куп'янський район

Див. також 
 Мокра Московка
 Стара Московка
 Суха Московка